Kellamäe ist der Name folgender Orte in Estland:
 Dorf in der Landgemeinde Rakke (Kreis Lääne-Viru), siehe Kellamäe (Rakke)
 Dorf in der Landgemeinde Saaremaa (Kreis Saare), siehe Kellamäe (Saaremaa)